X Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958; 1987-in corso) – denominazione della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati nelle legislature I, II e a partire dalla X della Repubblica Italiana
 X Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Trasporti ed aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana